Больцано:

 Больцано (Боцен) — город в Италии.
 Больцано — автономная провинция в Италии.
 Больцано — итало-немецкий транзитный концлагерь.
 Больцано — итальянский хоккейный клуб из города Больцано.
 Больцано — тяжёлый крейсер итальянского военно-морского флота времён Второй мировой войны.
 Больцано, Бернард (1781—1848) — чешский теолог, философ и математик.

См. также 
 Больцано-Вичентино
 Больцано-Новарезе